Сантијаго Тустла има више значења:

 Општина Сантијаго Тустла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сантијаго Тустла (Сантијаго Тустла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику